Il doppio del torneo di tennis Kobstaedernes ATP Challenger 2007, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitori Frederik Nielsen e Rasmus Norby che hanno battuto in finale Philipp Petzschner e Alexander Peya 4-6, 6-3, [10-8].

Teste di serie 

 Jasper Smit /  Martijn van Haasteren (quarti di finale)
 Philipp Petzschner /  Alexander Peya (finale)

 Harel Levy /  Kristian Pless (semifinali)
 Philipp Marx /  Lars Übel (primo turno)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Kobstaedernes ATP Challenger 2007